Jean de Bourbon-Vendôme född 1428, död 1477 i Lavardin, Frankrike, hertig av Vendõme.

Referenser

Noter

Externa länkar

Huset Bourbon
Födda 1428
Avlidna 1477
Män